Влади́мир Крупин:* Крупин, Владимир Васильевич (1925—2002) — конструктор стрелкового оружия, лауреат Ленинской премии (1964).
 Крупин, Владимир Николаевич (род. 1941) — советский и российский прозаик, публицист, педагог.
 Крупин, Владимир Павлович (1925—2006) — советский хирург, народный врач СССР.